e-Boks Sony Ericsson Open 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых хардовых кортах.

Турнир-2011 является вторым по счету, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Копенгагене со 6 по 12 июня 2011 года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Каролина Возняцки (№ 1 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Каролина Возняцки выигрывает 5й титул в сезоне и 17й за карьеру в туре ассоциации.
 Луция Шафаржова уступает 2й финал в сезоне и 6й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Юханна Ларссон выигрывает оба своих финала на соревнованиях ассоциации.
 Ясмин Вёр выигрывает свой 1й титул в сезоне и 4й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 e-Boks Sony Ericsson Open
 WTA Тур 2011
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

 

Дания
Теннис
Июнь 2011 года
2011